Аллард () — прізвище голландського походження. Відомі носії:
 Абрахам Аллард — голландський гравер і картограф
 Вейн Аллард — американський політик
 Карел Аллард — нідерландський картограф